Artur Markowicz (1872–1934) – polski malarz i grafik 
 Józef Markowicz (1877–1939) – polski ziemianin, poseł 
 Michał Markowicz (1927–2010) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji 
 Andrzej Markowicz (ur. 1942) – polski malarz, scenograf, reżyser, profesor ASP w Gdańsku 
 Kamil Markowicz (ur. 1988) – polski raper tworzący pod pseudonimem 2sty